E.S.P. – siedemnasty, studyjny album brytyjskiego zespołu Bee Gees, wydany we wrześniu 1987 roku.

lista utworów

Twórcy 
 Barry Gibb – śpiew, gitara akustyczna
 Robin Gibb – śpiew
 Maurice Gibb– śpiew, gitara akustyczna
 Don Felder – gitara prowadząca
 Steve Gadd – perkusja
 Jeff Porcaro – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1987